PEG — аббревиатура, возможные значения:
 PEG () — финансовый коэффициент, сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании.
 Грамматика, разбирающая выражение () — тип аналитической формальной грамматики.
 Полиэтиленгликоль — гидрофильный полимер этиленгликоля с рядом различных применений.
PEG - PCI Express Graphics